Etzwiesengraben ist ein Gewässername:

 Etzwiesengraben (Gronach), rechter Zufluss der Gronach bei Helmshofen, Ortsteil Gröningen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Etzwiesengraben (Wern), rechter Zufluss der Wern nach Halsheim, Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern